Reugny kan syfta på:
 Reugny, Allier
 Reugny, Indre-et-Loire